В парному розряді жіночого тенісного турніру US Clay Court Championships 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф і Габріела Сабатіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Робін Вайт 6-2, 6-0.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (фінал)
 Лорі Макніл /  Катрін Суїр (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре /  Террі Фелпс (2-ге коло)

 Штеффі Граф /  Габріела Сабатіні (чемпіонки)
 Мері Лу Деніелс /  Пола Сміт (2-ге коло)
 Джоанн Расселл /  Енн Сміт (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гільдемейстер (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

US Clay Court Championships